Die William Hill World Darts Championship 2020 wurde vom 13. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020 in ihrer 27. Auflage von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum dreizehnten Mal der Alexandra Palace in London.

Peter Wright gewann das Turnier durch einen 7:3-Finalsieg gegen Vorjahressieger Michael van Gerwen. Der Schotte wurde damit erstmals PDC-Weltmeister.

Turnierverlauf 
Der niederländische Spieler Raymond van Barneveld, der fünfmaliger Weltmeister (zuletzt 2007) und ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste war, hatte im Voraus angekündigt, nach dieser Weltmeisterschaft seine Karriere zu beenden. Er unterlag in seiner Erstrundenbegegnung Darin Young aus den Vereinigten Staaten. Für eine große Überraschung in der ersten Runde sorgte Fallon Sherrock, die als erste Frau in der Geschichte eine Partie bei einer Weltmeisterschaft gewann. Auch in der zweiten Runde spielte Sherrock stark und bezwang Mensur Suljović, die Nummer 11 der Setzliste.

Mit Rob Cross, Michael Smith und Ian White schieden gleich drei Spieler aus den Top-Zehn der PDC Order of Merit in ihrer ersten Runde aus. Auch Gerwyn Price, der an Nummer drei gesetzt war, hatte im Duell gegen William O’Connor aus Irland Probleme. Im fünften und letzten Satz führte der Ire mit 3:2 Legs, warf allerdings auf das falsche Doppelfeld. Aus diesem Fehler schlug Price Profit und sicherte sich den Sieg. Noel Malicdem von den Philippinen stand ebenfalls kurz vor einem Sieg gegen einen Favoriten, den Schotten Peter Wright. Jedoch vergab Malicdem seinen Matchdart auf das Bullseye, Wright rettete sich durch ein 140er Finish ins Sudden Death Leg, das er gewann.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff (außer in der 1. Runde) die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer

Qualifikation 
Wie im Vorjahr nahmen an der Weltmeisterschaft 96 Spieler teil, diese kamen in diesem Jahr aus 28 verschiedenen Ländern. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 32 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit vom 25. November 2019, den Top 32 nicht qualifizierten Spielern der PDC Pro Tour Order of Merit und 32 internationalen Spielern der World Championship International Qualifiers zusammen.

Zwei der 24 zusätzlichen Plätze wurden an weibliche Teilnehmer vergeben. Dazu kam je ein Qualifikant aus Afrika, China, Indien, Japan, Neuseeland und Südamerika sowie vier Qualifikanten aus Europa (Ost, Süd, Süd-West und West).

Die gesetzten Spieler (Top 32 der PDC Order of Merit) stiegen erst in der zweiten Runde ins Turnier ein.

Überblick 
PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Rob Cross
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Gary Anderson
  Daryl Gurney
  Peter Wright
  James Wade
  Ian White
  Dave Chisnall
  Mensur Suljović
  Nathan Aspinall
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Stephen Bunting
  Jermaine Wattimena
  Mervyn King
  Darren Webster
  Krzysztof Ratajski
  Chris Dobey
  Jeffrey de Zwaan
  Max Hopp
  Steve Beaton
  Keegan Brown
  Glen Durrant
  Steve West
  Dimitri Van den Bergh
  John Henderson
  Danny Noppert
  Ricky Evans

PDC Pro Tour Order of Merit
<li value=17>  Jamie Hughes
<li value=20>  José de Sousa
<li value=28>  Vincent van der Voort
<li value=32>  Brendan Dolan
  Gabriel Clemens
  Justin Pipe
  William O’Connor
<li value=37>  Ron Meulenkamp
  Harry Ward
  Ross Smith
<li value=41>  Kyle Anderson
  Kim Huybrechts
<li value=44>  Ted Evetts
  Andy Boulton
  Ryan Joyce
  Raymond van Barneveld
  Luke Humphries
  Darius Labanauskas
  Ryan Searle
  Arron Monk
  Ritchie Edhouse
  Mark McGeeney
  Josh Payne
  Cristo Reyes
  James Richardson
  Jelle Klaasen
  James Wilson
  Luke Woodhouse
  Steve Lennon
  Rowby-John Rodriguez
  Ryan Meikle
  Mickey Mansell

International Qualifiers
  Seigo Asada (PDJ Japanese Qualifier)
  Danny Baggish (Sieger North American Championship)
  Keane Barry (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Matt Campbell (1. CDC Pro Tour Order of Merit Kanada)
  Jan Dekker (West Europe Qualifier)
  Damon Heta (1. DPA Pro Tour Order of Merit)
  Lourence Ilagan (1. Asian Tour Order of Merit)
  José Justicia (South West Europe Qualifier)
  Marko Kantele (2. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
  Robbie King (Sieger Oceanic Masters)
  Boris Kolzow (EADC Qualifier)
  Nitin Kumar (Indian Qualifier)
  Nico Kurz (Sieger Super League Darts Germany)
  Zoran Lerchbacher (South East Europe Qualifier)
  Paul Lim (3. Asian Tour Order of Merit)
  Noel Malicdem (2. Asian Tour Order of Merit)
  Geert Nentjes (1. Development Tour Order of Merit)
  Devon Petersen (African Qualifier)
  Diogo Portela (Central & South America Qualifier)
  Benjamin Pratnemer (East Europe Qualifier)
  Madars Razma (1. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
  Ben Robb (DPNZ Qualifier)
  Callan Rydz (1. Challenge Tour Order of Merit)
  Mikuru Suzuki (Rest of the World Women’s Qualifier)
  Ciaran Teehan (2. Development Tour Order of Merit)
  Yuki Yamada (4. Asian Tour Order of Merit 4.)
  Darin Young (1. CDC Pro Tour Order of Merit USA)
  Zong Xiaochen (PDC China Qualifier)
  Benito van de Pas (Tour Card Qualifikant)
  Kevin Burness (PDPA Tour Card Holder Qualifier)
  Matthew Edgar (PDPA Tour Card Holder Qualifier)
  Fallon Sherrock (UK & Ireland Women’s Qualifier)

Preisgeld 

Bei der Weltmeisterschaft 2020 wurden insgesamt £ 2.500.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Erstmals wurde ein zusätzliches Preisgeld, in Höhe von £ 100.000, für zwei Nine dart finishes während der Weltmeisterschaft ausgerufen.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale und Finale

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

Spielerstatistiken

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen der Sender Sport1 sowie der Online-Streamingdienst DAZN alle Spiele des Turniers live.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2019
Dartveranstaltung 2020
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace